Međunarodna teološka komisija je papinska komisija koja djeluje pri Kongregaciji za nauk vjere. Dio je rimske kurije.

Osnovao ju je papa Pavao VI. 11. travnja 1969. godine, čime je ostvareno ono što se predložilo na prvomu redovitom zasjedanju Biskupske sinode. Papa je odobrio statut komisije i imenovao članove. Dužnosnici komisije su predsjednik i generalni tajnik.

6. kolovoza 1982. godine papa Ivan Pavao II. proglasio je motu propriom Tredecim anniiam, konačne statute Komisije.

Komisijina zadaća jest ispitivati doktrinalnih pitanja od najveće važnosti i u tome pomagati Svetoj Stolici, a ponajviše Kongregaciji za nauk vjere.

Prve je članove imenovao papa Pavao VI. Danas ju čine bogoslovi koji su pripadnici raznih naroda i koji pripadaju različitim školama. U komisiju su primljeni zbog svojega znanja i vjernosti nauku Crkve. Međunarodna teološka komisija ograničena je broja članova. Nikad ih nije više od trideset. Članove predlaže kardinal prefekt Kongregacije, slijedi savjetovanje s Biskupskom konferencijom i naposljetku ih imenuje papa ad quinquennium.

Izvori 
Međunarodna teološka komisija, Vatikan

Vatikan
Rimska kurija